Die 5. Powerchairhockey-Weltmeisterschaft findet vom 9. bis 14. August 2022 in der Schweiz statt. Die Spiele werden in Sursee ausgetragen. Der Titelverteidiger ist Italien.

Teilnehmer 
Die 5. Weltmeisterschaft im Powerchairhockey findet das erste Mal mit zehn Mannschaften statt.
Qualifiziert sind die in der Weltrangliste (Stand: 27. Februar 2020) führenden acht Nationen Deutschland, Dänemark, Italien, Schweiz (gesetzt als Gastgeber), Niederlande, Belgien, Finnland und Spanien. Kanada (beste Mannschaft aus Amerika) und Australien (beste Mannschaft aus Ozeanien) vervollständigen das Teilnehmerfeld.

Am 5. März 2022 fand die Auslosung in Nottwil statt. Als Losfee fungierte der ehemalige Schweizer Nationalspieler und Rekordtorschütze Stefan Müller von den Rolling Thunder Bern.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Offizielle Webseite der WM
 IWAS Powerchair Hockey Verband

Einzelnachweise 

Elektrorollstuhl-Hockeywettbewerb
2022
Sportveranstaltung im Kanton Luzern
Sportveranstaltung in Sursee
Behindertensport (Schweiz)
Sportveranstaltung 2022